Faucigny (Haute-Savoie), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
Faucigny (provincie), een streek in Savoye